Некрасово — деревня в Томском районе Томской области России. Входит в состав Богашёвского сельского поселения.

География 
Деревня находится в юго-восточной части Томской области, в пределах подтаёжно-лесостепного района таёжной зоны, на берегах реки Басандайки, на расстоянии примерно 5 километров (по прямой) к юго-востоку от города Томска. Абсолютная высота — 116 метров над уровнем моря.

Население 
 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 52,8 %, женщины — соответственно 47,2 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 %.

Улицы 
Улицы: Береговая, Заречная, Кедровая, Лесная, Садовая;

Переулки: Кедровый, Речной;

Территории: Некрасовское урочище, садово-дачное товарищество Кедр, садово-дачное товарищество Медик.

Кроме того, имеются дома (владение 2), не приписанные ни к одной из улиц.

Примечания 

Населённые пункты Томского района